Та́ра Лин Стронг (; род. 12 февраля 1973 года в Торонто, Онтарио, Канада) — канадско-американская актриса, актриса озвучивания, музыкант и певица. Известность ей принесли её работы в таких проектах, как «Волшебные покровители», «Суперкрошки», «Мультреалити», «Бен-10», Final Fantasy X, «Дружба — это чудо», Юникитти!, а также её постоянная роль мисс Коллинз в сериале «Биг Тайм Раш».

Биография и карьера 
Тара родилась и выросла в Торонто, Онтарио, Канада в еврейской семье Сида (род. в 1935 году) и Люси Чериндов (1936—2004), которая содержала собственный магазин полезных вещей, сладостей и игрушек «Wiz». В 2017 году Стронг в своём Твиттер-аккаунте написала, что её семья принадлежит к российским евреям, которые эмигрировали в Канаду из-за антисемитских погромов, но не уточнила какой эпохи. Актёрская карьера Тары началась в возрасте четырёх лет, когда она вызвалась на главную роль в школьной постановке. Вскоре она начала играть в театре на идише, а так как она не знала идиш, просто запомнила и выучивала произношение слов своей партии. За это время она также выступила в еврейском театре в Торонто в постановке «Night of Stars».

В возрасте 13 лет Стронг была принята в школу искусств, где получила свою первую профессиональную роль: роль Грейси в «Limelight». Затем она получает главную роль в «Hello Kitty’s Furry Tale Theater» и до переезда в Лос-Анджелес (в связи с землетрясением в 1994 году) снимается в коротком ситкоме «Mosquito Lake».

Также актриса и её муж владеют собственной кампанией VoiceStarz, обучающей других людей профессии актёра озвучивания.

Личная жизнь 
C 2000 г. Тара состоит в браке с бизнесменом Крэйгом Стронг, имеет двоих сыновей: Сэмми (род. в феврале 2002 г.) и Эдин (род. в августе 2004 г.).

Фильмография

Фильмы

Телефильмы и телесериалы

Мультсериалы

Видеоигры 
{| class="wikitable"
|-
!colspan="4" style="background: LightSteelBlue;"| Видеоигры
|-style="background:#ccc; text-align:center;"
! Год
! Название
! Роль
! Примечания
|-
| 1998 || Redneck Rampage Rides Again || Daisy Mae ||
|-
| 1999 || Rugrats: Studio Tour || Дил Пиклс ||
|-
|rowspan=5| 2000 || Icewind Dale || Yxunomei ||
|-
| Orphen: Scion of Sorcery || Мар ||
|-
| Sacrifice ||  ||
|-
| Rugrats in Paris: The Movie || Дил Пиклс ||
|-
| Vampire: The Masquerade – Redemption || Серена ||
|-
|rowspan=7| 2001 || Batman: Vengeance || Бэтгёрл/Барбара Гордон ||
|-
| Final Fantasy X || Рикку ||
|-
| The Powerpuff Girls: Chemical X-Traction || Пузырёк ||
|-
| The Powerpuff Girls: Mojo Jojo’s Pet Project || Пузырёк ||
|-
| Star Trek: Starfleet Command: Orion Pirates ||  ||
|-
| Tony Hawk’s Pro Skater 3 ||  ||
|-
| Rugrats: All Growed Up – Older and Bolder || Дилан Пиклс ||
|-
|rowspan=5| 2002 || Minority Report: Everybody Runs || Tutorial Voice Over ||
|-
| Pirates: The Legend of Black Kat || Мара ||
|-
| The Powerpuff Girls: Relish Rampage || Пузырёк ||
|-
| Tony Hawk’s Pro Skater 4 ||  ||
|-
| Whacked! || Lucy, Charity ||
|-
|rowspan=5| 2003 || Batman: Rise of Sin Tzu ||  Бэтгёрл/Барбара Гордон ||
|-
| The Fairly OddParents: Breakin' Da Rules || Тимми Тёрнер ||
|-
| Final Fantasy X-2 || Рикку ||
|-
| Tony Hawk’s Underground || ||
|-
| Star Wars: Knights of the Old Republic || Ада ||
|-
|rowspan=13| 2004 || Champions of Norrath ||  ||
|-
| Everybody’s Golf 4 || Эмма ||
|-
| The Fairly OddParents: Shadow Showdown || Тимми Тёрнер ||
|-
| Jak 3 || Кира, Сим ||
|-
| La Pucelle: Tactics || Goddess Poitreene, Chocolat ||
|-
| Nicktoons Movin' || Тимми Тёрнер ||
|-
| Ninja Gaiden || Рейчел ||
|-
| Robotech: Invasion || Гаппи ||
|-
| Shark Tale || Additional Tenant Fish ||
|-
| Shrek 2 || Красная Шапочка, Фея ||
|-
| Spyro: A Hero's Tail || Ember, Blink, Zoe, Flame ||
|-
| Tales of Symphonia || Presea Combatir, Corrine ||
|-
| Tony Hawk’s Underground 2 || ||
|-
|rowspan=14| 2005 || Champions: Return to Arms ||  ||
|-
| Chicken Little ||  ||
|-
| Jak X: Combat Racing || Кира ||
|-
| Killer7 || Kaede Smith ||
|-
| Kingdom of Paradise || Jok Yiu ||
|-
| Nicktoons Unite! || Тимми Тёрнер ||
|-
| Psychonauts || Шигор ||
|-
| Shrek SuperSlam || Красная Шапочка, Драконоослик, ведьма Луна, единорог Anthrax ||
|-
| Tales of Legendia || Норма Битти ||
|-
| Tony Hawk’s American Wasteland || ||
|-
| Twisted Metal: Head-On || ||
|-
| Viewtiful Joe: Red Hot Rumble || Captain Blue Jr. ||
|-
| Xenosaga Episode II || Сакура Мидзрахи ||
|-
| X-Men Legends II: Rise of Apocalypse || Blink ||
|-
|rowspan=11| 2006 || Blue Dragon || Kluke ||
|-
| Cartoon Network Racing || Пузырёк ||
|-
| Family Guy Video Game! || дополнительные голоса ||
|-
| Ice Age 2: The Meltdown || Меритерий ||
|-
| Justice League Heroes || Супергёрл ||
|-
| Kingdom Hearts II || Рикку ||
|-
| Metal Gear Solid: Portable Ops || Elisa, Ursula ||
|-
| Onimusha: Dawn of Dreams || Arin ||
|-
| Shrek Smash n' Crash Racing || Красная Шапочка, Златовласка ||
|-
| Teen Titans || Raven ||
|-
| Xiaolin Showdown || Оми ||
|-
|rowspan=6| 2007 || Ben 10: Protector of Earth || Бэн Теннисон ||
|-
| Gurumin: A Monstrous Adventure || Cream, Mosby, Baby Tokaron ||
|-
| Lost Odyssey || Сэт ||
|-
| Nicktoons: Attack of the Toybots || Тимми Тёрнер ||
|-
| Ninja Gaiden Sigma || Рейчел ||
|-
| Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction || Тальвин ||
|-
|rowspan=7| 2008 || Crash: Mind over Mutant || дополнительные голоса ||
|-
| Lego Batman: The Videogame || Бэтгёрл ||
|-
| Line Rider 2: Unbound || Бэйли ||
|-
| Ratchet & Clank Future: Quest for Booty || Тальвин ||
|-
| Tales of Symphonia: Dawn of the New World || Presea Combatir ||
|-
| Transformers Animated: The Game || Sari Sumdac ||
|-
| Wii Music || Melody Tute ||
|-
|rowspan=8| 2009 || Cars Race-O-Rama ||  ||
|-
| Cartoon Network Universe: FusionFall || Пузырёк, Ilana ||
|-
| Fat Princess || Принцесса, Female Army Member ||
|-
| Ice Age: Dawn of the Dinosaurs ||  ||
|-
| Jak and Daxter: The Lost Frontier || Кира ||
|-
| Marvel Super Hero Squad || Невидимая леди ||
|-
| Ninja Gaiden Sigma 2 || Рейчел, Сандзи ||
|-
| Watchmen: The End Is Nigh ||  ||
|-
|rowspan=7| 2010 || Clash of the Titans || Marmara, Tekla, Townspeople ||
|-
| How to Train Your Dragon ||  ||
|-
| Marvel Super Hero Squad: The Infinity Gauntlet || Алая ведьма, H.E.R.B.I.E., Невидимая леди ||
|-
| Metal Gear Solid: Peace Walker || Паз Ортега Андраде ||
|-
| No More Heroes 2: Desperate Struggle || Cloe Walsh, Margaret ||
|-
| Shrek Forever After || дополнительные голоса ||
|-
| Spider-Man: Shattered Dimensions || Доктор Осьминог 2099 ||
|-
|rowspan=13| 2011 || Batman: Arkham City || Харли Квинн ||
|-
| Batman: Arkham City Lockdown || Харли Квинн ||
|-
| Cartoon Network: Punch Time Explosion || Пузырёк, Buttercup, Чаудер, Декстер, Cheese, Young Ben Tennyson ||
|-
| Infamous 2  || Female Pedestrians ||
|-
| Marvel Super Hero Squad: Comic Combat || Невидимая леди, Алая ведьма, H.E.R.B.I.E. ||
|-
| Marvel Super Hero Squad Online || Алая ведьма ||
|-
| Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds || Икс-23 ||
|-
| Rage || Элизабет ||
|-
| Rango || Присцилла ||
|-
| Shadows of the Damned || Джустин ||
|-
| Spider-Man: Edge of Time || ||
|-
| Star Wars: The Old Republic || Risha, Holiday ||
|-
| Ultimate Marvel vs. Capcom 3 || Икс-23 ||
|-
|rowspan=9| 2012 || Armored Core V || Фрэн ||
|-
| Asura's Wrath || Дурга ||
|-
| Lollipop Chainsaw || Джульет Старлинг ||
|-
| Guild Wars 2 || Scarlet Briar ||
|-
| Kinect Rush: A Disney-Pixar Adventure ||  ||
|-
| My Little Pony: Friendship is Magic ||Сумеречная Искорка||
|-
| The Secret World || Хана, Энн Рэдклифф ||
|-
| Skylanders: Giants || Серафина, Флэшвинг ||
|-
| PlayStation All-Stars Battle Royale || Принцесса Обжора ||
|-
|rowspan=4| 2013 || Injustice: Gods Among Us || Харли Квинн, Рейвен ||
|-
| Marvel Heroes || Squirrel Girl, Мойра Мактаггерт, Кинжал ||
|-
| Lego Marvel Super Heroes || H.E.R.B.I.E., Мэри Джейн Уотсон, Полярис ||
|-
| Batman: Arkham Origins || Харлин Квинзел ||
|-
|rowspan=6| 2014 || Metal Gear Solid V: Ground Zeroes || Паз Ортега Андраде ||
|-
| The Elder Scrolls Online || дополнительные голоса ||
|-
| WildStar || Aurin Female ||
|-
| Skylanders: Trap Team || Флэшвинг, Серафина ||
|-
| Lego Batman 3: Beyond Gotham || Харли Квинн, Ядовитый Плющ и другие ||
|-
| LittleBigPlanet 3 || Coach Rock, Vera Oblonsky ||
|-
|rowspan="5"| 2015 || Infinite Crisis ||Харли Квинн ||
|-
| Mortal Kombat X ||Ферра ||
|-
| Batman: Arkham Knight || Харли Квинн ||
|-
| Metal Gear Solid V: The Phantom Pain| Паз Ортега Андраде
|-
| Lego Dimensions| Харли Квинн, Галя
|-
|rowspan="1"| 2021 || Dark Deception'' ||Медсёстры-жнецы, курица Пенни, мама Медведица ||

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Дети-актёры США
Дети-актёры Канады
Иммигрировавшие в США из Канады
Предприниматели Канады
Киноактрисы Канады
Киноактрисы США